William McDonald – cestista statunitense
 William McDonald – politico statunitense
 William McDonald – vescovo cattolico irlandese naturalizzato statunitense